Germania
Malsch – comune del circondario di Karlsruhe, Baden-Württemberg
Malsch – comune del circondario del Reno-Neckar, Baden-Württemberg